Ayora bezeichnet:
 Ayora (Valencia), eine Gemeinde in der Provinz Valencia, Spanien

Ayora ist der Familienname folgender Personen:
 Ana Ayora (* 1983), US-amerikanische Schauspielerin
 Daniel Ayora (* 1964), peruanischer Schwimmer
 Isidro Ayora (1879–1978), ecuadorianischer Arzt und Politiker
 María Pia Ayora (* 1962), peruanische Schwimmerin

Siehe auch:
 Aiora
 San José de Ayora